Die Estoril Open 1992 fanden vom 30. März bis 6. April 1992 statt und waren die dritte Auflage des Tennis-Sandplatzturnieres im portugiesischen Oeiras. Das Turnier zählte zur World Series und war Bestandteil der ATP Tour (siehe ATP Estoril). Das Turnier wurde im Herreneinzel und Herrendoppel ausgetragen. Im Einzel traten 32 Spieler an, im Doppel 16 Spielerpaare.

Im Doppel traten im Finale Hendrik Jan Davids und Libor Pimek gegen Luke Jensen und Laurie Warder an. Das Doppel Davids/Pimek gewann in drei Sätzen mit 3:6, 6:3 und 7:5. Von den Titelverteidigern Paul Haarhuis/Mark Koevermans (Niederlande) war nur Koevermans mit einem anderen Partner angetreten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage

ATP Tour 1992
Tennisturnier in Oeiras